Christian d'Oriola – schermidore francese del fioretto
 Oriola – quartiere di Fidenza (PR)
 701 Oriola – asteroide

Pagine correlate 

 Orel
 Oriol
 Orioli
 Oriolo (disambigua)